Ке́йли Пре́сли Фле́минг (; родилась 28 марта 2007) — американская актриса. Наиболее известна по роли Джудит Граймс в телесериале «Ходячие мертвецы»

Карьера 
Кейли родилась 28 марта 2007 года в штате Миссисипи. В возрасте 8 лет начала актёрскую карьеру в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы», сыграв героиню Рей в детстве.

С 2018 года играет Джудит Граймс в сериале «Ходячие мертвецы».

Фильмография

Фильмы

Телесериалы

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США